Л'Орм () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 410 км на південний схід від Парижа, 39 км на південний захід від Ліона, 14 км на північний схід від Сент-Етьєна.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Рона-Альпи. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Овернь-Рона-Альпи.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 1902 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 4590,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Міста-побратими 
  П'ян-ді-Ско, Італія (1993)

Посилання 

 Л'Орм на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Л'Орм на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Луара

Примітки 

Муніципалітети департаменту Луара